Чемпионат США по фигурному катанию 2013 () — соревнование по фигурному катанию среди спортсменов США проводимое Ассоциацией фигурного катания США.

Спортсмены соревновались в мужском и женском одиночном катании, в парном катании и в танцах на льду.

По результатам этого чемпионата была сформирована сборная команда  на чемпионат мира в канадском Лондоне, на чемпионат четырёх континентов и чемпионат мира среди юниоров.

Обзор 

Омаха во второй раз в истории принимала чемпионат США.

Действующий чемпион Джереми Эбботт выиграл короткую программу в соревновании мужчин, Росс Майнер был вторым, Джошуа Фаррис третьим. В произвольной программе ситуация поменялась: Макс Аарон занял первое место в произвольной программе, Майнер был вторым, а Эбботт третьим. Аарон впервые стал чемпионом США, Майнер получил серебро, Эбботт бронзу, а Фаррис оловянную медаль. 

В соревновании у женщин короткую программу выиграла действующая чемпионка Эшли Вагнер, за ней следовали Агнес Завадски и Мирай Нагасу. Грейси Голд выиграла произвольную программу и поднялась с девятого места, которое она занимала после короткой программы. Эшли Вагнер в произвольной программе заняла второе место. В итоге Вагнер стала двукратной чемпионкой США, Грейси Голд выиграла серебро, бронзу выиграла Завадски, а Кортни Хикс взяла оловянную медаль. 

В соревновании спортивных пар никто из прошлогодних медалистов не принимал участие в турнире. Кейди Денни и Джон Кафлин отсутствовали из-за операции партнёра, а две другие пары распались. Пара Марисса Кастелли / Симон Шнапир выиграла короткую программу, вторыми были Фелиция Чжан / Натан Бартоломей, третьими Алекса Шимека / Крис Книрим. Кастелли / Шнапир были третьими в произвольной программе, но остались первыми в общем зачете и взяли свой первый национальный титул, в то время как серебро досталось Шимеке и Книриму, а бронза - Чжан и Бартоломей. 

Действующие чемпионы Мерил Дэвис / Чарли Уайт были первыми в коротком танце, опередив Мэдисон Чок / Эвана Бейтса и Майю Шибутани / Алекса Шибутани. Положение в произвольном танце было точно таким же. Дэвис и Уайт выиграли свой пятый национальный титул, Чок и Бейтс взяли серебро и впервые попали на подиум чемпионата США. Шибутани выиграли бронзу, а Мэдисон Хаббелл / Захари Донохью получили оловянную медаль.

Результаты

Мужчины

Женщины

Пары

Танцы на льду

Примечания

Ссылки 
Результаты чемпионата 

Чемпионаты США по фигурному катанию
2013 год в фигурном катании
Фигурное катание в сезоне 2012/2013
Спортивные соревнования в Небраске